Fischer steht für:

 Fischer (Beruf), die Tätigkeit oder den Beruf des Fischfangs
 Sportfischer, Person, die den Fischfang als Freizeitbeschäftigung ausübt

Fischer und ähnlich heißen:

geographische Objekte:
 Fischer (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Fischer (Seegebiet), Seegebiet in der Nordsee
 Fischer-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Fischer Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 Fischer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Fischer (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie

Werke:
 Der Fischer (Goethe), Ballade von Johann Wolfgang von Goethe
 Der Fischer (Manet), Gemälde von Édouard Manet

Unternehmen:
 Fischer & Kürsten, 1705 in Leipzig begründete Druckerei und Verlag
 Fischer & Wittig, 1862 in Leipzig gegründete Druckerei mit Buch- und Ansichtskarten-Verlag
 Fischer Sports GmbH, Skimarke der Firma Fischer in Oberösterreich
 Fischer advanced composite components, österreichischer Flugzeugkomponentenhersteller
 Fischer Reinach, Schweizer Metallwarenfabrik
 Fischerwerke, Hersteller von Dübeln
 Auktionshaus Dr. Jürgen Fischer, deutsches Auktionshaus für europäische Glaskunst
 Brasserie Fischer, elsässische Brauerei
 Georg Fischer AG, Schweizer Industriekonzern
 Porzellanfabrik Arno Fischer, deutscher Porzellanhersteller
 Gustav Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Jena und Stuttgart
 J. K. Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Gelnhausen
 S. Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Frankfurt am Main
 Georg Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Rheinland-Pfalz
 Fischer Group, deutscher Rohrhersteller 
 Fischer-Wagen, Schweizer Automobilhersteller
 Fischer & Co., deutscher Automobilhersteller
 Westautohaus Alex Fischer, deutscher Automobilhersteller
 Fischer & Krämer Orgelbau, deutsches Orgelbauunternehmen
 Fischer Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Fischer-Z, britische Band
 Fischer-Projektion, Methode zur zweidimensionalen Darstellung chemischer Formeln
 Fischersche Indolsynthese, Namensreaktion der Organischen Chemie
 Fischersche Trennung, Methode zur Trennung von Aminosäuren
 Fischer-Hepp-Umlagerung, chemische Umlagerungsreaktion
 Fischer-Tropsch-Synthese, chemische Umwandlung von Kohle in Kohlenwasserstoffe
 Der Fischer und seine Frau, deutscher Film von Doris Dörrie (2005)
 Vom Fischer und seiner Frau, Märchen der Brüder Grimm
 Fischer-Modus, ein Modus zur Beschränkung der Bedenkzeit bei Strategiespielen, siehe Bedenkzeit ^#Fischer
 Fisher
 Visscher
 Vischer